Закон Кенникатта — Шмидта (), закон Шмидта — эмпирическое соотношение, связывающее плотность газа и темп звездообразования () в данной области. Впервые данное соотношение исследовал Мартен Шмидт в статье 1959 года, в которой он утверждал, что поверхностная плотность звездообразования пропорциональна некоторой положительной степени  поверхностной плотности газа в данной области, то есть
.
В общем случае поверхностная плотность темпа звездообразования  измеряется в единицах массы Солнца в год на квадратный парсек (M·год−1·пк−2), поверхностная плотность газа измеряется в граммах на квадратный парсек (г·пк−2). При анализе содержания газообразного гелия и молодых звёзд в солнечной окрестности, местной плотности популяции белых карликов и их функции светимости Шмидт предложил значение степени  (наиболее вероятно от 1 до 3). Все используемые данные относились к Млечному Пути, особенно к окрестностям Солнца.

В 1998 году Роберт Кенникатт исследовал соотношение между плотностью газа и скоростью звездообразования примерно для 100 ближайших галактик, при этом получилось значение степени .

Примечания 

Звёздная астрономия
Звёздная эволюция